Enharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Enharu, Korpo, Åboland, 
 Enharu, Kimitoön, Åboland,

Se även
Enharuna
Stora Enharu
Små Enharuna

Robotskapade Finlandförgreningar